Толстой, Владимир:
 Толстой, Владимир Ильич (род. 1962) — российский журналист, писатель-эссеист, директор музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.
 Толстой, Владимир Павлович (1923—2016) — советский и российский художник, искусствовед, основоположник российской Академии искусствознания, академик РАХ (2007), отец Андрея Толстого.
 Толстой, Владимир Сергеевич (1806—1888) — прапорщик Московского пехотного полка, декабрист.